Vilafranca (Castellón), een gemeente in de Spaanse provincie Castellón
 Vilafranca de Bonany, een gemeente in de Spaanse provincie Balearen
 Vilafranca del Penedès, een plaats in de Spaanse provincie Barcelona

Zie ook 
 Villafranca (doorverwijspagina)